Bibliothek der Weltliteratur steht für:

 Bibliothek der Weltliteratur (BDW), 1962 bis 1991 in mehreren Verlagen
 Bibliothek der Weltliteratur (Chudoschestwennaja literatura) (Библиотека всемирной литературы), 1967 bis 1977 im Verlag Chudoschestwennaja literatura 
 Cotta’sche Bibliothek der Weltliteratur, ab 1882 
 Manesse Bibliothek der Weltliteratur, ab 1944